Митюшин — фамилия; имеет женскую форму Митюшина.
 Митюшин, Владимир Георгиевич (1909—1984) — генерал-майор артиллерии.
 Митюшин, Николай Трофимович (1877—1950) — российский и советский железнодорожник, учёный, доктор технических наук, профессор.
 Митюшин, Стефан Семёнович (1874—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Митюшин, Юрий Антонович (род. 1955) — российский кинопродюсер, президент продюсерской компании «Детектив».
 См. также 
 Митюшино — название нескольких населенных пунктов в России.